L'équipe d'Algérie de football en 1971 est entraînée par Rachid Mekloufi et Hamid Zouba.

Les matchs

Bilan 

|-bgcolor=lightgreen

|}

Notes et références

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1971
1971 en Algérie
Algérie